Alfredo Savoldi (1955) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
Angelo Savoldi (1845-1916) – architetto italiano 
Antonio Savoldi (1889-1977) – imprenditore ed editore italiano
Dino Salvoldi (1977-) – allenatore italiano
Gianluca Savoldi (1975) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
Gianluigi Savoldi (1949-2008) – calciatore e allenatore di calcio italiano, di ruolo centrocampista
Gianni Savoldi (1924-2001) – politico italiano
Giovanni Gerolamo Savoldo (1480circa–post 1548) – pittore italiano
Giuseppe Savoldi, detto Beppe (1947) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
Luigi Savoldi (1856-1924) – pittore e decoratore italiano
Nicola Savoldi (1864-1952) – pittore e decoratore italiano